Мадулари има више значења:

 Мадулари (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Мадулари (Мадулари-Беика), насеље у округу Валча у Румунији